Opstandingskerk of Verrijzeniskerk is een vernoeming naar de dood en herrijzenis van Christus en kan verwijzen naar:

België
 Verrijzeniskapel (Brussel)
 Verrijzeniskerk (Menen)
 Verrijzeniskerk (Sint-Jans-Molenbeek)

Nederland
 Opstandingskerk (Amersfoort)
 Opstandingskerk (Amsterdam)
 Verrijzenis van Onze Heer Jezus Christuskerk (Amsterdam)
 Opstandingskerk (Eindhoven)
 Verrijzeniskerk (Eindhoven)
 Verrijzeniskerk (Enschede)
 Verrijzenis van onze Heer Jezus Christuskerk (Geleen)
Opstandingskerk (Grijpskerke)
 Opstandingskerk (Groningen)
 Opstandingskerk (Haarlem)
 Opstandingskerk (Leeuwarden)
 Opstandingskerk (Leiden), voormalig kerkonderdeel aan het Steenschuur te Leiden
 Opstandingskerk (Monnickendam)
 Opstandingskerk (Nijmegen)
 Opstandingskerk (Nunspeet)
 Verrijzeniskerk (Rotterdam)
 Opstandingskerk (Schiedam)  
 Opstandingskerk (Terneuzen)
 Opstandingskerk (Tilburg)
 Opstandingskerk (Treebeek)
 Opstandingskerk (Utrecht)
 Verrezen Christuskerk (Weert)
 Opstandingskerk (Wissenkerke)
 Opstandingskerk (Woerden)
 Verrijzeniskerk (Zwolle) (oorspr. t/m 2014 R.K.; thans CGK

Rusland
 Verrijzeniskerk (Koersk)
 Opstandingskerk in Kadasji (Moskou), Rusland
 Kerk van de Hemelvaart in Kolomenskoje (Moskou), Rusland: Werelderfgoed
 Verrijzeniskerk in Sokolniki (Moskou), Rusland
 Kerk van de Verlosser op het Bloed of Kerk van de Wederopstanding (Sint-Petersburg), Rusland
 Verrijzeniskerk (Sint-Petersburg), Rusland

Overig 
 Opstandingskerk (Białystok), Polen
 Opstandingskerk (Hamburg), Duitsland
 Opstandingskerk (Kostroma), Rusland
 Heilig Grafkerk of Verrijzeniskerk (Jeruzalem), Israël/Palestina

Zie ook
 Opstandingskathedraal (doorverwijspagina)

Opstandingskerk